Сизых — фамилия:
 Сизых, Владимир Иванович (1879 — ?) — деятель российских спецслужб, полковник.
 Сизых, Иван Егорович (1925—2001) — советский шахтёр, Герой Социалистического труда.
 Сизых, Николай Гаврилович (1937—2023) — российский дипломат.
 
 Сизых — шахтёрская династия из Кузбасса, основанная в 1940-х годах пятью братьями.